Юрий Панкратов:
 Панкратов, Юрий Александрович (1913—1999) — советский государственный и политический деятель.
 Панкратов, Юрий Иванович (1937—2018) — генерал-лейтенант, начальник Политуправления Прикарпатского ВО.
 Панкратов, Юрий Иванович (1935—2013) — русский советский поэт.